

События 
 Начало соправления королей Дал Риады Дунхада I и Коналла II.
 Ок. 650—762 — Династия Дабуйидов в Гиляне.
 Условная дата образования Хазарского каганата.
 Начало правления китайского императора Ли Чжи из династии Тан.
 650—683 — Император Китая Гаоцзун.

Родились 
 Анарауд Гвалхкрун — король Мэна и король Галвидела.
 Анастасия (супруга Константина IV) — византийская императрица.
 Ван Бо — китайский поэт эпохи Тан.
 Джарир ибн Атия — арабский поэт-сатирик.
 Ибн Абу Исхак — один из первых арабских грамматиков, представитель басрийской школы, чтец Корана.
 Идвал ап Кадваладр — король Гвинеда.
 Иоанн VII (папа римский).
 Ипполит Фивский — византийский историк.
 Памфилий из Сульмоны — епископ Сульмонский и Корфинский.
 Сергий I — Папа Римский.
 Сизинний — Папа Римский.
 Фараильда — святая Римско-Католической Церкви, дева, покровительница Бельгии, Гента, супружества и вдов.
 Хлотарь III — правивший в Нейстрии и Бургундии король франков из династии Меровингов.
 Святой Эгидий — христианский святой, покровитель калек, отшельник, живший в Провансе и Септимании.
 Ян Цзюн — китайский поэт времён династии Тан.

Скончались 
 3 декабря — Бирин, первый .
 Абдуллах ибн Масуд — один из первых новообращённых мусульман и один из ближайших сподвижников пророка Мухаммеда.
 Абу Суфьян ибн Харб — один из самых непримиримых врагов пророка Мухаммада.
 Агреп — епископ Веле.
 Аквилин Миланский — святой мученик Медиоланский.
 Бхаскарварман — последний правитель династии Варман государства Камарупа.
 Иоанн Майраванеци — армянский философ и гуманист VII века.
 Ирбис-Шегуй хан — каган Западно-тюркского каганата.
 Мануган ап Селив — король Поуиса.
 Ноуи Старый — король Диведа.
 Риваллон ап Идваллон — король Брихейниога.
 Салман ибн Рабиа — военный губернатор Армении.
 Сенхан Торпест, полулегендарный ирландский поэт.
 Сонгцен Гампо, царь Тибета.
 Ферхар I — король гэльского королевства Дал Риада.
 Святой Фурса — святой, ирландский монах.
 Хальвдан Храбрый — представитель рода Скьёльдунгов.
 Чандракирти — выдающийся индийский мыслитель, буддийский монах, настоятель монастыря Наланда.
 Эдбурга из Бистера — святая дева из .
 Эдита из Эйлсбери — дева из Эйлсбери.

См. также

Примечания